Байбурт:

 Байбурт — город на северо-востоке Анатолии, столица ила Байбурт.
 Байбурт — ил на северо-востоке Турции.